Ме́рса-Матру́х, Марса-Матрух ( — «Брошенный якорь») — город в Египте, на побережье Средиземного моря, примерно в 240 км к западу от Александрии, на трассе Александрия — граница с Ливией. Столица провинции Матрух. Международный аэропорт. Наиболее популярный летний курорт среди населения Каира. Многочисленные гостиницы и туристические комплексы. Приезжающим сдаются также частные апартаменты, которые называются здесь шале́.

История 
Город известен со времён Птолемеев, тогда он назывался Параитонион (), в византийский период — Параэтониум, после арабского завоевания – Аль-Баретун (). В 7 км от города находятся «Клеопатровы ванны» — маленькая тихая бухта отгороженная скалами: здесь, по преданию, любила отдыхать царица. Среди других достопримечательностей сто́ит упомянуть руины храма, построенного фараоном Рамзесом II, и военный музей Роммеля.

Во время Второй мировой войны к востоку от города располагалось фортификационное сооружение Британской армии Баггуш Бокс. В те времена Мерса-Матрух являлась конечным пунктом на однопутной железнодорожной линии, проходящей через Эль-Аламейн.

Достопримечательности 
 Пляж Аджиба — отличается прозрачной водой, прекрасными пейзажами;
 Ливийский рынок — представлены изделия из Ливии, Египта и других стран;
 Улица Александрия — торговая улица, начинается на въезде в город и идёт по набережной

Примечания 

Порты средиземноморского побережья Африки
Туризм в Египте
Города Египта
Курорты Египта
Населённые пункты мухафаза Матрух